Titus Verginius Tricostus ist der Name folgender Personen:

Titus Verginius Tricostus Rutilus, römischer Politiker, Konsul 479 v. Chr.